

Missouri 
 Koshkonong, une ville du comté d'Oregon dans le Missouri.

Wisconsin 
 , une ville du comté de Jefferson.
 , une communauté.
 , une communauté.
 , une communauté.
 , un fort.
 , une census-designated place.
 , un lac de barrage.